Utopia (griech. οὐτοπία utopía 'Nicht-Örtlichkeit', „Nirgendwo“; lateinisch utópia) steht für:

 Utopie, ein Wunschtraum oder eine fiktive Gesellschaftsordnung
 Utopia (Australien), eine von Aborigines bewohnte Region Australiens
 Utopia (Band), US-amerikanische Rockgruppe
 Utopia (Festival), Festival der elektronischen Musik in Moosburg an der Isar
 Utopia (Onlinehandelsplatz)
 Utopia.de, ein Internet-Magazin mit Community für nachhaltigen Konsum
 Utopia (Schiff), ein 1874 in Dienst gestelltes Passagierschiff der britischen Anchor Line
 (1282) Utopia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Utopia Planitia, eine Region auf dem Mars
 Utopia-Gletscher, ein Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 eine deutsche Fahrradmarke aus Saarbrücken

Werke:

 Utopia (1983), deutscher Film von Sohrab Shahid Saless
 Utopia (2015), afghanischer Film von Hassan Nazer
 Utopia (Album), ein Album der Punkband Radio Havanna
 Utopia, ein Album von Konstantin Wecker
 Utopia (Computerspiel), Computerspiel für den Amiga und die Spielekonsole Intellivision
 Utopia (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie (2013–2014)
 Utopia (Fernsehserie, 2020), ein US-amerikanisches Remake der Serie von 2013
 Utopia (Fernsehshow), ein in den Niederlanden, entwickeltes Fernsehshow-Konzept, in der deutschen Version Newtopia genannt
 Utopia (Roman), Roman von Thomas Morus
 Utopia Limited, komische Oper von Gilbert und Sullivan
 Utopia Zukunftsroman, Science-Fiction-Reihen des Pabel-Verlags
 Utopia-Classics-Taschenbuch, Science-Fiction-Reihe des Verlags Arthur Moewig; siehe Utopia Zukunftsroman
 Alternativtitel eines Stummfilms mit Laurel und Hardy, siehe Laurel und Hardy: Atoll K
 eine Folge aus der Serie Doctor Who
 SF Utopia, Romanreihe im Verlag Das Neue Berlin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Utopia (Illinois)
 Utopia (Kansas)
 Utopia (New York)
 Utopia (Ohio)
 Utopia (Texas)

UTOPIA steht als Abkürzung für:
 Universal Test and Operations Physical-Layer Interface for ATM, ein Layer der ATM-Protokollhierarchie, siehe Asynchronous Transfer Mode

Siehe auch:

Abkürzung